Emanuel De Geer kan eventuellt syfta på någon av de följande De Geer:
 Emanuel De Geer (1624–1692)
 Emanuel De Geer (1748–1803)
 Emanuel De Geer (1817–1877)

Emanuel